Pájaro loco puede referirse a:

 Pájaro Loco o Loquillo (Woody Woodpecker en el original inglés), personaje animado creado por Walter Lantz y diseñado originalmente por el dibujante Ben Hardaway.
 El pájaro loco, serie cinematografía animada del personaje producidos entre 1941 y 1973.
 El pájaro loco, primer corto de 1941 del personaje.
 El pájaro loco, película estadounidense de 2017 basada en el personaje. 
 Pájaro loco, película argentina dirigida por Lucas Demare en 1971.